Příjmení Řehák nebo Řeháková nosí více osobností:

 Alex Řehák (* 1995) – český fotbalový obránce
 Bohuslav Řehák (1895–1967) – český učitel, zemský školní inspektor a dlouholetý skautský činovník
 Emil Řehák (* 1953) – český fotbalista
 František Řehák (rozcestník) – více osob
 Jakub Řehák (* 1978) – český básník a esejista
 Jan Řehák (* 1939) – český sociolog a statistik
 Jan Nepomuk Řehák (1811–1901) – český katolický duchovní
 Jiří Řehák (* 1967) – český učitel a politik, od roku 2012 zastupitel Ústeckého kraje
 Josef Řehák (* 1994) – český fotbalový brankář
 Josef Řehák (nohejbalista) (* 1979) – český nohejbalový hráč
 Karel Lev Řehák (1843–1941) – český teolog, katolický duchovní a spisovatel
 Luboš Řehák (* 1967) – český politik a manažer
 Martin Řehák (1933–2010) – český sportovec, atlet
 Pavel Řehák – více osob
 Stanislav Řehák (1949–2006) – český dopravní geograf
 Tadeáš Řehák (1923–1997) – římskokatolický duchovní a premonstrát, spisovatel
 Tomáš Řehák – více osob
 Václav Řehák (1911–1942) – český odbojář
 Zdeněk Řehák – více osob

 ženská varianta s přechýlením
 Anna Řeháková (1850–1937) – učitelka, spisovatelka a překladatelka
 Eliška Řeháková (1846–1916) – učitelka, spisovatelka a překladatelka, sestra Anny
 Markéta Řeháková (* 1993) – česká novinářka
 Michaela Řeháková (* 1986) – česká fotomodelka
 Regina Řeháková (1892–1953) – česká hudební pedagožka a skladatelka

Podobná příjmení 
 Rehák
 Řeháček
Řihák

Česká příjmení